Эхем может означать:
 Эхем (сын Аеропа) — в древнегреческой мифологии царь Тегеи (Аркадия).
 Эхем (посёлок) в Германии, в земле Нижняя Саксония.